Bethanien steht für:
 Bethanien (Bibel), Name zweier Orte im Neuen Testament
 Bethanien-Nama, ein Clan der Nama in Namibia
 Feste Bethanien, ehemalige Festung in Namibia

Bethanien ist der Name folgender Ortschaften, benannt nach dem biblischen Bethanien:
 Bethanie (Namibia), Dorf in Namibia
 Bethanie (North West), Ort in Südafrika
 Bethanien bei Izotsha, eine Gemeinde bei Izotsha in KwaZulu-Natal, Südafrika
 eine deutsche Siedlung im Barossa Valley in South Australia, siehe Barossa Valley #Bethany

Bethanien ist Namensgeber für folgende Einrichtungen:
 Kapelle Bethanien, eine historische Bezeichnung für die Kapelle der Madonna der Straße
 Bethanienkirchen in verschiedenen Städten
 Bethanien-Krankenhäuser in verschiedenen Städten
 Bethanien Kinderdörfer, ein karitatives Jugendprojekt
 Bethanien (Berlin), heute ein Künstlerhaus
 Diakonische Stiftung Bethanien (Lötzen), eine kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in Quakenbrück

Siehe auch:
 Betanin
 Bethany